Сэр Джон Филипп Уильям Дэнкуорт (; 20 сентября 1927, Вудфорд, Эссекс — 6 февраля 2010, Лондон) — британский джазовый композитор, саксофонист и кларнетист. Муж джазовой певицы Клео Лэйн, в браке с которой состоял с 1958 года. Учился в Лондонской Королевской академии музыки.

Сотрудничал с известными джазовыми музыкантами, среди которых Нат Кинг Коул, Элла Фицджеральд, Сара Вон и другие.

Написал музыку для нескольких известных фильмов 1960-х годов: «Слуга», «Дорогая», «Fathom», «Saturday night and sunday morning» и культового британского телесериала «Мстители».

В 2006 году Денкворт удостоился от Елизаветы II рыцарского титула за свой вклад в искусство. Умер в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 Умер британский джазмен сэр Джон Дэнкуорт  // Lenta.ru

Композиторы Великобритании
Джазмены Великобритании
Выпускники Королевской академии музыки